Крилок — фамилия британского происхождения.

 Фрэнк Крилок (1925—2016) — американский керлингист
 Крилок, Генри Хоуп (1831—1891) — британский солдат, художник и писатель
 У. И. Б. Крилок (1920—2009) — дизайнер яхт и автор